Biológia
 Kākā, nesztorpapagájok megnevezése
 Norfolk-szigeti kaka, a Norfolki kaka másik megnevezése
 Új-zélandi kaka, az új-zélandi nesztorpapagáj másik megnevezése
 Chatham-szigeti kaka, a Chathami kaka másik megnevezése
Földrajz
 Kaka, település Togóban
 Kaka Point, település Új-Zélandon
 Kaka, település Türkmenisztánban
 Kaka, település a Közép-afrikai Köztársaságban
Személyek
 Joseph "Kaka" Baptista (1864–1930) indiai politikus, Bombay polgármestere (1925–1926)
 Kaká (1981) Claudiano Bezerra da Silva, brazil labdarúgó
 Kaká (1982) Ricardo Izecson dos Santos Leite, brazil labdarúgó